О́льга Дми́триевна Форш (урождённая Комарова;  16 [28] мая 1873, Дагестанская область — 17 июля 1961, Ленинград) — русская советская писательница, драматург. Известна в основном как автор исторических романов, рисующих революционно-демократическую борьбу в России на примерах выдающихся личностей.

Биография 
Дочь генерала Д. В. Комарова, тётка поэтессы Нины Хабиас. Ольга родилась  в Гунибе (ныне Дагестан), где генерал был начальником военного округа. Мать (армянка Нина Григорьевна Шахэтдинова (http://alexander-apel.narod.ru/library/forsh_v_tyarlevo/forsh_v_tyarlevo.htm), двоюродная сестра Павла Флоренского) умерла рано, отец вторично женился. После его смерти в 1881 году мачеха отдала Ольгу в Ольгинскую гимназию Ставрополя и Московский Николаевский сиротский институт (1884—1891). Вначале Ольгу привлекала карьера художницы, и она училась в художественных мастерских Киева, Одессы и Санкт-Петербурга, в том числе у П. П. Чистякова.

В 1895 году Ольга Комарова становится женой Бориса Эдуардовича Форша, сына генерал-лейтенанта Э. И. Форша, руководившего Корпусом военных топографов. Супруги Форш часто живали в смоленском имении Герчики, которым владели сестра Бориса и её муж А. П. Мещерский. В 1906—1910 годах жили в Киеве, затем переехали в Царское Село.

Ольга Форш стала печатать свои произведения в 1907 году. Первый удачный рассказ «Был генерал» (1908) напечатан в журнале «Русская мысль». В ранних произведениях: повести «Рыцарь из Нюрнберга» (1908), незавершённом романе «Дети земли» (1910, переработан в рассказ «Богдан Суховской», 1928) — определился интеллектуализм прозы Форш, характерные черты её героя: неудовлетворённость действительностью и духовные поиски. В этот период увлекалась теософией, ездила в Париж брать уроки магии у Папюса.

В 1918 году переехала в Москву, в мае 1919 года была командирована во Всеукриздат в Киеве, после смерти мужа в 1920 году вернулась в Петроград, поселилась в Доме искусств. Была членом Вольфилы.

Истории революционной мысли и движения в России посвящены романы Форш: «Одеты камнем» (1924—1925) о судьбе революционера М. С. Бейдемана; «Горячий цех» (1926) о революции 1905-07; «Радищев» (ч. 1 — «Якобинский заквас», 1932; ч. 2 — «Казанская помещица», 1935; ч. 3 — «Пагубная книга», 1939), «Первенцы свободы» (1950-53) о декабристах. Судьба творческой личности в условиях деспотического режима изображена в романах «Современники» (1926) о Н. В. Гоголе и А. А. Иванове и «Михайловский замок» (1946) о трёх поколениях русских зодчих (В. И. Баженов, А. Н. Воронихин, К. И. Росси).

В художественно-мемуарных книгах «Сумасшедший корабль» (1930) и «Ворон» («Символисты», 1933) писательница рисует жизнь петроградской художественной интеллигенции двух первых десятилетий XX века, создаёт портреты современников (М. Горький, А. А. Блок, Ф. Сологуб и др.). Эта оригинальная дилогия о модернистах — плод художественной обработки реальных происшествий, свидетелями которых была Форш. Обе книги подвергались нападкам со стороны пролетарской критики и долгое время не переиздавались.

На склоне лет Ольга Форш пользовалась заслуженным почтением со стороны коллег; её произведения часто переиздавались многомиллионными тиражами. После перестройки её имя было забыто не только в литературных, но и в читательских кругах. 

Форш принадлежат также рассказы, изображающие предреволюционный быт города и деревни, книги сатирических рассказов на зарубежные темы, киносценарии, пьесы. Произведения писательницы переведены на языки народов СССР и иностранные языки.

С июня 1935 года Ольга Форш проживала в доме Придворного конюшенного ведомства («писательская надстройка») на набережной канала Грибоедова, 9. Умерла 17 июля 1961 года в Тярлево под Павловском, похоронена на Казанском кладбище.

Семья 
 Мать — Нина Георгиевна Шахэтдинова. Двоюродный дядя — отец Павел Флоренский.
 Муж — Борис Эдуардович Форш (1867—1920), военный инженер, переводчик немецких поэтов. Участник Первой мировой войны (подполковник). Умер от сыпного тифа.
 Дочери — Надежда и Тамара
 Внучка — Ольга Дмитриевна Форш (полная тёзка бабушки)
 Двоюродный брат — Павел Мещерский
 Двоюродный брат — академик В. Л. Комаров.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени (31.01.1939, 28.05.1953)
 орден «Знак Почёта» (26.05.1943)
 медали

Сочинения

Романы 
 1910 — «Богдан Суховской» («Дети земли»; не завершён)
 1924—1925 — «Одеты камнем»
 1924 — по мотивам романа снят фильм «Дворец и крепость», Ольга Форш выступила сосценаристом фильма.
 1986 — экранизирован под названием «Таинственный узник».
 1926 — «Горячий цех»
 1926 — «Современники»
 1930 — «Сумасшедший Корабль»
 1933 — «Ворон». («Символисты»)
 «Радищев»:
 1932 — «Якобинский заквас»;
 1935 — «Казанская помещица»;
 1939 — «Пагубная книга».
 1946 — «Михайловский замок».
 1950—1953 — «Первенцы свободы».

Сборники рассказов 
 1914 — «Что кому нравится».
 1923 — «Обыватели».
 1925 — «Летошный снег».
 1926 — «Московские рассказы».
 1927 — «Примус».
 1929 — «Под куполом».
 1930 — «Куклы Парижа».
 1933 — «Вчерашний день».

Отдельные рассказы и повести 
 1907 — «Черешня».
 1908 — «Был генерал».
 1908 — Жизнь и учение Будды. Очерк
 1908 — Индийский мудрец. Рассказ-легенда
 1908 — Рыцарь из Нюрнберга. Повесть
 1909 — «Застрельщик».
 1910 — «За жар-птицей».
 1913 — «Белый слон».
 1913 — «Шелушея».
 1914 — «Безглазиха».
 1914 — «Идиллия».
 1914 — «Катастрофа».
 1915 — «Марсельеза».
 1917 — «В монастыре».
 1913 — «Своим умом».
 1928 — Художник-мудрец. Очерк
 1929 — Как я пишу. Статья
 1937 — «Филаретки».
 1957 — Дни моей жизни. Очерк

Драматургия 
 1919, 1930 — «Смерть Коперника» («Лектор-заместитель»). Драматический этюд
 1921 — «Град незримый». («Фаворское действо»). Мистерия-лубок
 1923 — «Равви»
 1924 — «Дворец и крепость». Киносценарий
 1927, 1960, 1964 — «Живая вода». Пьеса
 1929 — «Причальная мачта». Пьеса
 1936 — «Пугачёв». Киноповесть
 1937 — «Сто двадцать вторая». Пьеса
 1943 — «Князь Владимир». Пьеса (совместно с Бояджиевым Г. Н.).
 1944 — «Алёша Пешков». Пьеса (совместно с Груздевым И. А.).
 1955 — «Камо». Пьеса

Издания сочинений 
 1956 — «Сочинения в четырёх томах». — М.
 1962—1964 — «Сочинения в восьми томах». — Л.
 1972 — «Избранные произведения в 2-х томах». — Л.
 1988 — «Первенцы свободы. Одеты камнем». — Петрозаводск, «Карелия», — 480 с.

Память об Ольге Форш 
 В Санкт-Петербурге есть улица Ольги Форш.
 В Волгограде есть улица Ольги Форш.
 В Измаиле (Украина) есть улица Ольги Форш.
 В Гунибе (республика Дагестан) есть улица Ольги Форш.

Примечания

Литература 
 Тамарченко А. В. Ольга Форш. — Л., 1966.
 Ольга Форш в воспоминаниях современников. — Л., 1974.

Ссылки 
 
 Биография на «Хроносе»
 Биография на сайте Центра развития русского языка
 О Форш в Лермонтовской энциклопедии
 Поколенная роспись потомков Дмитрия Комарова

Писатели России по алфавиту
Русские писатели XX века
Слушательницы Бестужевских курсов
Авторы исторических романов
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Похороненные в Царском Селе (Пушкине)
Похороненные на Казанском кладбище
Писательницы СССР
Писательницы России
Писательницы Российской империи
Писательницы XIX века
Писательницы XX века
Выпускницы Московского Николаевского сиротского института
Писательницы России XX века